Ангул:

 Ангул — город в индийском штате Орисса.
 Ангул — округ в индийском штате Орисса.
 Ангул — река в России, протекает в Омской области.
 Ангул — река в Красноярском крае.